Hanžeković Memorial (хор. Hanžekovićev memorijal) — ежегодные легкоатлетические соревнования, которые проводятся на стадионе Stadion SRC Mladost в Загребе, Хорватия. Проводятся с 1951 года, с 1958 года являются международными. В настоящее время являются одним из этапов серии IAAF World Challenge.

Название 
Мемориал назван в честь югославского легкоатлета Бориса Ханцековича, который специализировался в беге на короткие дистанции. Он был многократным чемпионом Югославии среди юниоров в беге на 100 и 200 метров, а также победителем чемпионата Балканских стран 1938 года в беге на 110 метров с барьерами.

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт

IAAF World Challenge